Siemerding ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Siemerding (1613/1623?–1673), deutscher Steinhauer und Baumeister
 Arndt Siemerding († 1565/1566), deutscher Bildhauer
 Johann Bernhard Siemerding (vor 1698–1744), deutscher Maler

Siehe auch:
 Haus Jürgen Siemerding
 Siemering